Alessandro Barsi – allenatore ed ex hockeista su pista italiano
 Bernard Barsi – arcivescovo cattolico francese
 Judith Barsi – attrice statunitense